Alles, een begrip voor datgene wat bestaat, heeft bestaan, zal bestaan, of zou kunnen bestaan

 Alles (album), een muziekalbum van Herman van Veen uit 1973
 Alles (muziekgroep), een Nederlandse popgroep
 Alles (Bastiaan Ragas & Tooske Breugem), lied van Bastiaan Ragas & Tooske Breugem uit 2003
 Alles (Brainpower), lied van Brainpower uit 2005
 Alles...?, lied van Jay Kay in samenwerking met Lil' Cute uit 2005
 Alles (Vangrail), lied van Vangrail uit 2009
 Alles (Wouter Vink), lied van Wouter Vink uit 2012
 Alles (Miss Montreal), lied van Miss Montreal uit 2021
 Sharid Alles, een Nederlandse radiopresentator en redacteur
 Het Alles, dystopische roman van Dave Eggers (2021).